Алеш Пекарек (, род. 16 декабря 1961) — чехословацкий и чешский шахматист, международный мастер (1985).

Серебряный призер чемпионатов Чехословакии 1986 и 1988 гг. (в 1988 г. разделил 1—3 места с П. Блатным и Я. Плахеткой, по итогам дополнительного соревнования получил серебряную медаль).

Серебряный призер юниорского чемпионата Чехословакии 1979 г. (в категории до 18 лет).

Участник юниорского чемпионата Европы 1980 г.

В составе сборной Чехословакии участник шахматной олимпиады 1988 г. и международного командного матч-турнира со сборными ГДР и Польши 1982 г.

В 1987 г. представлял Чехословакию в зональном турнире.

Участник ряда сильных по составу международных турниров. Победитель международного турнира в Поромбке (1987 г.).

С начала 1990-х гг. выступал преимущественно в опен-турнирах и командных соревнованиях (немецкая Бундеслига и чешская Экстралига).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Пекарека  в базе Chessgames
 Личная карточка А. Пекарека  на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам